Бурилов — фамилия. 

Известные носители:

 Бурилов, Василий Степанович (1909—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Бурилов, Илья Макишевич (род. 1909) — Герой Социалистического Труда.